Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Anne Kremer che ha battuto in finale Tat'jana Panova 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Silvija Talaja (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Anne Kremer (campionessa)
 Tat'jana Panova (finale)

 Åsa Carlsson (primo turno)
 Anastasija Myskina (primo turno)
 Sylvia Plischke (primo turno)
 Joannette Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2000